Міста Камеруну — список міст найбільших населених пунктів держави Камерун.

У Камеруні є два міста з населенням близько двох мільйонів осіб — Яунде та Дуала. У них сумарно проживає близько 30 % населення Камеруну. Населення третього міста країни — Ґаруа — набагато менше та становить близько 300 тисяч осіб.

Нижче наведено список усіх міст Камеруну, населення яких станом на 1 січня 2005 року становило понад 30 тисяч осіб. Враховується лише населення відповідних муніципалітетів, населення передмість не включено.

Джерела

Посилання 
 http://bevoelkerungsstatistik.de/ 
 Mongabay — Населення міст Камеруну 
 City Population — Історичні дані щодо населення міст Камеруну 

 
Камерун